Knorre ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Knorre (1763–1841), deutscher Historien- und Genremaler
 Dmitri Georgijewitsch Knorre (1926–2018), sowjetischer Chemiker
 Ernst Friedrich Knorre (1728–1771), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Ernst Christoph Friedrich Knorre (1759–1810), deutscher Astronom
 Eugen Karl von Knorre (1848–1917), Bauingenieur
 Gerhard Knorre (1921–1999), deutscher Maler
Johanna Louise Dorothea Knorre (1766–1834), deutsche Malerin
 Julius Knorre (1807–1884), deutscher Historien- und Genremaler der Düsseldorfer Schule

 Martin Knorre (1657–1699), deutscher Mathematiker
 Otto Heinrich Knorre (1724–1805), deutscher Münzmeister (45 Jahre in Hamburg)
 Susanne Knorre (* 1961), deutsche Landespolitikerin und Unternehmensberaterin
 Viktor Knorre (1840–1919), russisch-deutscher Astronom
 Wolfgang Knorre (* 1937), deutscher Biophysiker und Biomediziner

Knorre steht für:
 (14339) Knorre, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Knorr